Марк Пе́тер Гертру́да Андре́ас ван Бо́ммел (, произношение , отдельное произношение фамилии: ; ) — нидерландский футболист, выступал на позиции полузащитника; тренер. Продолжительное время был капитаном сборной Нидерландов.

Игровая карьера

«Фортуна» 
Марк ван Боммел с детства мечтал играть за «Барселону». Но при этом понимал, что дорога в «Барселону» долга и терниста, сначала нужно добиться успеха на родине. Ван Боммел начинал играть в футбол в клубе своего города «РКВВ Масбрахт». В 1992 году он подписал свой первый профессиональный контракт с клубом «Фортуна». Его партнёры по той команде, Вилфред Баума и Кевин Хофланд, позже также перешли в ПСВ, хотя «Фортуне» даже с такими талантливыми игроками было далеко до чемпионских амбиций. Именно ван Марвейк увидел у парня задатки полузащитника и передвинул его в среднюю линию, к неудовольствию самого Чудища. Тренер и игрок ругались несколько дней, пока ван Марвейк не переубедил упрямца.

Когда за ван Боммелем приехали из «Аякса» посланцы самого Луи ван Гала, он отказал им. Виной тому нефутбольная причина: Марк женился на дочери своего тренера. Позже футбольные (но не семейные) дороги ван Марвейка разошлись, правда, затем они снова воссоединились в сборной Нидерландов, куда Марк вернулся.

ПСВ 
Успешная игра ван Боммела в центре полузащиты привлекла внимание гиганта голландского футбола ПСВ, и в 1999 году он перешёл в этот клуб, с которым выиграл три чемпионских титула. В 2001 и 2003 годах за свою игру он получал звание игрока года в Нидерландах. Его дебют в национальной команде Нидерландов произошёл 7 октября 2000 года в матче против Кипра, который его команда уверенно выиграла 4:0. В ПСВ ван Боммел вместе с другим центральным полузащитником, швейцарцем Иоганном Фогелем, образовывали мощнейший тандем, позволивший ПСВ в этот период превзойти на внутреннем уровне другой голландский суперклуб, «Аякс». Однако в составе сборной ван Боммелу не везло — его команда не смогла попасть на чемпионат мира 2002, а затем травма не позволила ему сыграть на Евро 2004 в Португалии. В своём последнем сезоне в ПСВ ван Боммел помог команде выиграть чемпионат Нидерландов и дойти до полуфинала Лиги чемпионов.

«Барселона» 
В январе ван Боммел собирался перейти в команду своего тестя Берта ван Марвейка, «Боруссию Дортмунд», однако в последний момент решил доиграть сезон в ПСВ. В итоге после успешного сезона интерес к ван Боммелу со стороны известных клубов значительно возрос, и в мае 2005 он перешёл в испанскую «Барселону». Следующий сезон стал наиболее успешным в его карьере — команда выиграла второй подряд чемпионский титул, а также Лигу чемпионов, а ван Боммел наконец принял участие в крупном международном турнире — чемпионате мира 2006, где его команда дошла до 1/8 финала. Но, играя за «Барселону», он часто получал травмы. После турнира Марк отказался выступать за сборную, пока ей руководит Марко ван Бастен. После прихода Берта ван Марвейка в качестве тренера ван Боммел вернулся в команду.

«Бавария» 
26 августа 2006 года менеджер «Баварии» Ули Хёнесс объявил о переходе ван Боммела в мюнхенский клуб. Пресса сочла этот переход вынужденной заменой Оуэну Харгривзу, который в итоге так и не покинул клуб. «Бавария» заплатила «Барселоне» 7,7 миллиона долларов за голландского полузащитника. В первом же сезоне Марк завоевал уважение болельщиков клуба, победив в опросе на звание лучшего игрока года, опередив ветеранов Роя Макая и Мехмета Шолля. Несмотря на то, что команда была сильно обновлена, он являлся одним из ключевых игроков немецкого суперклуба. Позже ван Боммел стал капитаном «Баварии». 17 марта 2010 года Марк продлил контракт с «Баварией» до 30 июня 2011 года.

«Милан» 
25 января 2011 года ван Боммел досрочно расторг контракт с «Баварией» и подписал контракт с итальянским клубом «Милан» сроком до конца сезона 2010/11. 26 января 2011 года дебютировал за «Милан» в выездном матче 1/4 финала Кубка Италии 2010/11 против «Сампдории». 29 января в гостевой игре против «Катании» получил свою первую красную карточку за «Милан».

В первом же сезоне ван Боммел стал основным опорным полузащитником «Милана», сыграв одну из ключевых ролей в завоевании чемпионского титула сезона 2010/11.

Возвращение в ПСВ 
15 мая 2012 года ван Боммел покинул «Милан» и подписал однолетний контракт со своим бывшим клубом, эйндховенским ПСВ. 15 июля был назначен капитаном команды.

Тренерская карьера 
2 июня 2021 года был назначен главным тренером «Вольфсбурга», заключив с клубом контракт на два года.

Характеристика 
Марк ван Боммел обладает не самой лучшей репутацией в футбольном мире. Он считался игроком грубым, даже грязным, не брезгующим никакими средствами для того, чтобы отобрать мяч.

Я знаю, что про меня говорят. Причём со многим из того, что про меня говорят, я могу согласиться. Да, я играю жёстко, но я играю хорошо. А вот смогу ли я показывать хорошую игру, если буду чрезмерно учтив, — не знаю. И ещё. Я никогда не ставлю перед собой цели нанести травму сопернику, мне и самому изрядно достаётся в этих столкновениях.

Не изменяя себе, ван Боммел провёл и последний матч в своей карьере — 12 мая 2013 года в составе ПСВ против футбольного клуба «Твенте». В тот день футболист был удален за две желтые карточки и покинул поле на 71-й минуте.

Личная жизнь 
Ван Боммел женат на дочери тренера Берта ван Марвейка Андре. У них трое сыновей: Томас, Рубен и Рене.

Достижения

Командные 
  ПСВ
 Чемпион Нидерландов (4): 1999/00, 2000/01, 2002/03, 2004/05
 Обладатель Кубка Нидерландов: 2004/05
 Обладатель Суперкубка Нидерландов (4): 2000, 2001, 2003, 2012

  «Барселона»
 Победитель Лиги чемпионов: 2005/06
 Чемпион Испании: 2005/06

  «Бавария»
 Чемпион Германии (2): 2007/08, 2009/10
 Обладатель Кубка Германии (2): 2007/08, 2009/10
 Обладатель Кубка немецкой лиги: 2006/07
 Обладатель Суперкубка Германии: 2010
 Финалист Лиги чемпионов: 2009/10

  «Милан»
 Чемпион Италии: 2010/11
 Обладатель Суперкубка Италии: 2011

  Сборная Нидерландов
 Серебряный призёр чемпионата мира: 2010

Личные 
 Футболист года в Нидерландах (2): 2001, 2005

Статистика

Клубная

Источники 
 Великие клубы Бавария Ч. 2. С. 13

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Игроки ФК «Фортуна» Ситтард
Игроки ФК ПСВ
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Бавария»
Игроки ФК «Милан»
Футбольные тренеры Нидерландов
Тренеры ФК ПСВ
Тренеры ФК «Вольфсбург»
Тренеры ФК «Антверпен»